Појам Кијевци се може односити на:
 Кијевци (Сјеница), насељено место у општини Сјеница, Република Србија
 Кијевци (Градишка), насељено место у општини Градишка, Република Српска, БиХ